Das sechste Gebot steht für:

 das sechste Gebot der biblischen Zehn Gebote in der Zählung von Katholiken und Lutheranern

Filme:
 Das sechste Gebot (1912), deutscher Film von Joseph Delmont 
 Zandalee – Das sechste Gebot, US-amerikanischer Film von Sam Pillsbury (1991) 

Siehe auch:
 Dekalog, Sechs, polnischer Fernsehfilm von Krzysztof Kieślowski (1990)